Francisco II de Este (Módena, 6 de marzo de 1660 - Sassuolo, 6 de septiembre de 1694) fue duque de Módena y Reggio desde 1662 a 1694.

Biografía 
Era hijo del duque Alfonso IV de Este y Laura Martinozzi, sobrina del Cardenal Mazarino. Su hermana, María, se casó con el futuro Jacobo II de Inglaterra en 1673 y se convirtió en reina de Inglaterra en 1685.

Su madre, piadosa y rigurosa, sirvió como regente hasta 1674, llenando las oficinas estatales con clérigos bajo el consejo de su confesor jesuita Padre Garimberti. Cuando su madre se fue a acompañar a la princesa a Inglaterra, asumió el control a la edad de catorce años, y fue así que se transformó en libre y fácil compañía de su primo el príncipe César Ignacio de Este, que a su regreso la duquesa viuda se retiró de la corte.

La política exterior de Francisco se vio afectada por las exigencias de Luis XIV de Francia, el anfitrión de su hermana después de 1688, pero se resistió a los intentos franceses para interferir en los ducados. La alianza Franco-Modenese en 1686, propuso un enlace entre Francisco y una princesa de la Casa de Lorena llamada Beatriz Jerónima de Lorena, hija de Francisco María de Lorena, príncipe de Lillebonne. Luis XIV había apoyado el matrimonio pero más tarde dijo que no se implicaría en la unión. El matrimonio nunca se materializó y en su lugar, se casó el 14 de julio de 1692 en Parma, con Margarita María Farnesio, pero nunca tuvo hijos.

Aprendió el violín cuando niño y la orquesta de la corte fue revivida por él cuando tenía once años, uno de los músicos que trabajaban allí era Giovanni Maria Bononcini. Francisco fue un fastuoso y exigente mecenas de la música, y el compositor Arcangelo Corelli dedicó su op. 3 trío sonatas (Roma, 1689) para él. Su biblioteca se ha mantenido prácticamente completa en la Biblioteca Estense de Módena.

Su salud declinó rápidamente (sufría de gota y poliartritis) y murió en el palacio de Sassuolo, a los 34 años, junto a su cama estaba su primo siempre fiel, César Ignacio y el futuro duque, el entonces cardenal Reinaldo.

Referencias

Bibliografía 
 "A Case-Study in the Power of the Purse: The Management of the Ducal 'Cappella' in Modena in the Reign of Francesco II d'Este" por Victor Crowther in Journal of the Royal Musical Association 115.2 (1990), pp. 207–219.
 "Italian Dynasties" de Edward Burman, Butler & Tanner Limited, first published 1989, ISBN 1-85336-005-8
 "Dynasties of the World" de John E. Morby, Oxford University Press, first published 1989, ISBN 0-19-860473-4
 "Sono nato principe libero, tale voglio conservarmi”: Francesco II d’Este (1660-1694)" por Alessandro Cont in Memorie Scientifiche, Giuridiche, Letterarie, Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, ser. 8, 12 (2009), 2, pp. 407-459, https://www.academia.edu/6412388/_Sono_nato_principe_libero_tale_voglio_conservarmi_Francesco_II_dEste_1660-1694_

Enlaces externos 

Duques de Módena (Casa de Este)
Nacidos en Módena
Fallecidos en Sassuolo
Francisco 02